Monbijou (dt. Mein Schmuckstück) steht für:

 Monbijou (Naturschutzgebiet) im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Monbijou (Bern), Quartier in Bern
 Monbijou Theater in Berlin
 Schloss Monbijou in Berlin
 Lustschloss Monbijou in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Villa Monbijou, früherer Name der Villa Marie (Dresden)

Siehe auch:
 Monbijoupark in Berlin-Mitte 
 Monbijoubrücke